Ло́ктєв — російське прізвище. Жіноча форма — Локтєва.

Відомі носії:
 Локтєв Вадим Михайлович (1945) — український фізик-теоретик, академік Національної академії наук України, лауреат двох Державних премій України в галузі науки і техніки.
 Локтєв Костянтин Борисович (1933—1996) — радянський хокеїст, нападник. Олімпійський чемпіон (1964).
 Локтєв Микола Васильович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Локтєв Олексій Васильович (1939—2006) — радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер. Заслужений артист РРФСР (1972). Лауреат Державної премії СРСР (1972).
Російські прізвища